Bleiberecht bezeichnet
 das Ergebnis eines aufenthaltsrechtlichen Status (z. B. der Duldung)
 eine menschenrechtspolitische Forderung (Bleiberecht für alle weltweit)

Siehe auch: